Ciénaga steht für:
 La Ciénaga – Morast, argentinisch-französisch-spanischer Film von Lucrecia Martel aus dem Jahr 2001

 Ciénaga de Zapata, Gemeinde in der Provinz Matanzas, Kuba

Orte in Argentinien:
 Ciénega de Paicone, Ort in der Provinz Jujuy
 Ciénaga del Coro, Ort in der Provinz Córdoba
 La Ciénaga, Ort in der Provinz Salta

Orte in Kolumbien:
 Ciénega (Boyacá), Gemeinde im Departamento Boyacá
 Ciénaga (Magdalena), Stadt im Departamento Magdalena
 Ciénaga de Oro, Stadt im Departamento Córdoba

Orte in Mexiko:
 Cuatrociénegas, Gemeinde im Staat Coahuila
 Region Ciénaga, Region im Staat Jalisco